Elitserien i handboll för herrar 2012/2013 var den 79:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar och spelades mellan 12 september 2012 och 19 mars 2013. Lugi HF blev seriesegrare medan HK Drott Halmstad blev svenska mästare efter seger i slutspelet. I finalen besegrades IFK Kristianstad med 28-27.

Deltagande lag 
Från Elitserien 2011/2012 (10 lag)

 Alingsås HK
 HK Drott Halmstad
 Eskilstuna Guif
 IFK Kristianstad
 Lugi HF
 HK Malmö
 Redbergslids IK
 IFK Skövde
 IK Sävehof
 Ystads IF

Från Elitseriekval (3 lag)

 HK Aranäs (kvar i Elitserien)
 Hammarby IF (kvar i Elitserien)
 VästeråsIrsta HF (upp från Allsvenskan)

Från Allsvenskan 2011/2012 (1 lag)

 Skånela IF (upp från Allsvenskan)

Tabell

SM-slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="60px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Lugi HF - Hammarby IF (3 - 0)
|-
| 25 mars
| align="left"|<center>Lugi - Hammarby
| 25 - 23
| 1912
|-
| 27 mars
| align="left"|<center>Hammarby - Lugi
| 25 - 33
| 1772
|-
| 31 mars
| align="left"|<center>Lugi - Hammarby
| 31 - 30
| 1424
|-
| colspan="4"|IK Sävehof - Eskilstuna Guif (3 - 1)
|-
| 26 mars
| align="left"|<center>Sävehof - Guif
| 40 - 39
| 1600
|-
| 28 mars
| align="left"|<center>Guif - Sävehof
| 27 - 26
| 2267
|-
| 31 mars
| align="left"|<center>Sävehof - Guif
| 27 - 15
| 1900
|-
| 10 april
| align="left"|<center>Guif - Sävehof
| 27 - 30
| 2268
|-
| colspan="4"|IFK Kristianstad - Alingsås HK (3 - 2)
|-
| 24 mars
| align="left"|<center>Kristianstad - Alingsås
| 24 - 23
| 4245
|-
| 28 mars
| align="left"|<center>Alingsås - Kristianstad
| 35 - 32
| 2744
|-
| 31 mars
| align="left"|<center>Kristianstad - Alingsås
| 21 - 24
| 4800
|-
| 10 april
| align="left"|<center>Alingsås - Kristianstad
| 21 - 22
| 2744
|-
| 14 april
| align="left"|<center>Kristianstad - Alingsås
| 25 - 24
| 4944
|-
| colspan="4"|HK Drott - Ystads IF (3 - 2)
|-
| 26 mars
| align="left"|<center>Drott - Ystad
| 27 - 26
| 1984
|-
| 28 mars
| align="left"|<center>Ystad - Drott
| 26 - 20
| 1902
|-
| 31 mars
| align="left"|<center>Drott - Ystad
| 22 - 18
| 2612
|-
| 10 april
| align="left"|<center>Ystad - Drott
| 28 - 22
| 1948
|-
| 13 april
| align="left"|<center>Drott - Ystad
| 33 - 25
| 2725
|}

Semifinaler

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="50px"|Datum
! Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Lugi HF - HK Drott (2 - 3)
|-
| 16 april
| align="left"|<center>Lugi - Drott
| 31 - 28
| 2293
|-
| 22 april
| align="left"|<center>Drott - Lugi
| 26 - 25
| 2375
|-
| 27 april
| align="left"|<center>Lugi - Drott
| 32 - 27
| 2190
|-
| 1 maj
| align="left"|<center>Drott - Lugi
| 30 - 27
| 3025
|-
| 3 maj
| align="left"|<center>Lugi - Drott
| 23 - 24
| 3059
|-
| colspan="4"|IK Sävehof - IFK Kristianstad (2 - 3)
|-
| 16 april
| align="left"|<center>Sävehof - Kristianstad
| 25 - 24
| 1810
|-
| 21 april
| align="left"|<center>Kristianstad - Sävehof
| 26 - 25
| 4800
|-
| 29 april
| align="left"|<center>Sävehof - Kristianstad
| 27 - 29
| 2000
|-
| 1 maj
| align="left"|<center>Kristianstad - Sävehof
| 25 - 31
| 4966
|-
| 4 maj
| align="left"|<center>Sävehof - Kristianstad
| 27 - 32
| 2000
|}

Final
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="400px"
! width="50px"|Datum
! width="300px"|Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Final i Scandinavium
|-
| 9 maj
| align="left"|<center>IFK Kristianstad - HK Drott
| 27 - 28
| 12044
|}

Svenska mästare 2012/2013
HK Drott Halmstad blir 2013 svenska mästare för elfte gången, efter finalseger mot IFK Kristianstad.

Tränare: Ulf Sivertsson

 Spelare
 1. Marcus Holmen
 12. Robert Bladh
 16. Ola Ebeling

 2. Daniel Lindgren
 3. Philip Stenmalm
 4. Hans Karlsson
 5. Martin Bystedt
 8. Albin Stenberg
 9. David Löfgren
 10. Magnus Persson
 11. Jesper Adolfsson
 13. Anton Halén
 14. Viktor Hallén
 15. Anton Andersson
 18. Jesper Linnéll
 28. Diego Pérez Marne

Se även 
 Allsvenskan i handboll för herrar 2012/2013
 Elitserien i handboll för damer 2012/2013

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Serier & Resultat: Elitserien Herrar på Svenska Handbollförbundets webbplats

Sport i Sverige 2012
Sport i Sverige 2013
2012/2013
Handbollssäsongen 2012/2013